Óscar Ortiz es el conjunto de un nombre propio Óscar y primer apellido Ortiz que puede referirse a varios personajes:

 Óscar Ortiz (1961-), político salvadoreño.
 Óscar Ortiz Antelo (1969-), político boliviano.
 Oscar Alberto Ortiz (1953-), futbolista argentino. (:w:en)
 Óscar Ortiz (19??-), futbolista colombiano.
 Óscar Ortiz (1973-), tenista mexicano (:w:en)
 Óscar Ortiz de Pinedo (1910-1978), actor mexicano-cubano.
 Óscar Ortiz de Pinedo Gutiérrez (1975-), actor mexicano.